Jánvári Gábor (Kisvárda, 1990. április 25. –) magyar labdarúgó, hátvéd.

2019-ben a BFC Siófok szerződtette.

Jegyzetek

További információk 

1990-ben született személyek
Magyar labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
A Kaposvári Rákóczi labdarúgói
A Nyíregyháza Spartacus labdarúgói
A Haladás labdarúgói
A Kisvárda FC labdarúgói
A BFC Siófok labdarúgói
Élő személyek